Siemionki ist ein polnischer Ortsname:
 Siemionki (Wydminy), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1928 Schemionken, 1928 bis 1945 Bergwalde, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Siemionki (Jeziora Wielkie), Dorf im Powiat Mogleński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Siehe auch: Siemionka